Hydrocotyle vagans är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker. Hydrocotyle vagans ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
vagans